Stefan Larsson, né le  à Tyringe en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 29 est retiré de l'équipe du Frölunda HC.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || Frölunda HC || Elitserien
|| 18 || 3 || 4 || 7 || 14 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Frölunda HC || Division 1
|| 31 || 10 || 4 || 14 || 48 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Frölunda HC || Division 1
|| 27 || 5 || 9 || 14 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1986-1987 || Frölunda HC || Division 1
|| 32 || 7 || 16 || 23 || 18 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 1987-1988 || Leksands IF || Elitserien
|| 32 || 7 || 6 || 13 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1988-1989 || Leksands IF || Elitserien
|| 31 || 6 || 12 || 18 || 68 || 9 || 3 || 1 || 4 || 10 
|-
| 1989-1990 || Frölunda HC || Elitserien
|| 38 || 4 || 9 || 13 || 42 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1990-1991 || Frölunda HC || Elitserien
|| 21 || 3 || 6 || 9 || 44 || || || || || 
|-
| Frölunda HC || Allsvenskan
|| 18 || 6 || 5 || 11 || 16 || 10 || 5 || 2 || 7 || 18
|-
| 1991-1992 || Frölunda HC || Division 1
|| 40 || 7 || 13 || 20 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| rowspan='2'|1992-1993 || Frölunda HC || Division 1
|| 22 || 7 || 7 || 14 || 22 || || || || || 
|-
| Frölunda HC || Allsvenskan
|| 15 || 2 || 10 || 12 || 12 || 3 || 1 || 1 || 2 || 6 
|-
| 1993-1994 || Frölunda HC || Division 1
|| 30 || 7 || 8 || 15 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| rowspan='2'|1994-1995 || Frölunda HC || Division 1
|| 20 || 4 || 3 || 7 || 30 || || || || || 
|-
| Frölunda HC || Allsvenskan
|| 18 || 4 || 12 || 16 || 6 || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
| 1995-1996 || Frölunda HC || Division 1
|| 39 || 4 || 8 || 12 || 18 || 13 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 1996-1997 || Frölunda HC || Division 1
|| 48 || 4 || 5 || 9 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1997-1998 || Frölunda HC || Division 1
|| 44 || 7 || 7 || 14 || 18 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 
|-
| 1998-1999 || Frölunda HC || Division 1
|| 49 || 15 || 10 || 25 || 30 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1999-2000 || Frölunda HC || Division 1
|| 50 || 11 || 13 || 24 || 24 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2000-2001 || Frölunda HC || Division 1
|| 44 || 8 || 9 || 17 || 26 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6

Notes et références 

Naissance en juin 1965
Naissance dans le comté de Dalécarlie			
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Leksands IF
Défenseur de hockey sur glace